Parachromagasteriella är ett släkte av rundmaskar. Parachromagasteriella ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Parachromagasteriella